Флаг Жи́рновского муниципального района является официальным символом муниципального образования Жирновский муниципальный район Волгоградской области Российской Федерации, символизирующим его достоинство и административное значение, единство его территории и населения, историческую преемственность, а также права органов местного самоуправления Жирновского муниципального района.

Ныне действующий флаг утверждён 17 июля 2009 года решением Жирновской районной думы № 51/288-Д и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5674.

Флаг Жирновского муниципального района — опознавательно-правовой знак, составленный на основании герба Жирновского муниципального района и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, которое разделено на четыре неравные горизонтальные полосы — жёлтую, синюю, белую и зелёную (6:3:2:7), посередине жёлтой полосы изображено красное пламя, посередине зелёной — жёлтый сноп».

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны.

Обоснование символики 
Специализация Жирновского района — добыча полезных ископаемых (нефть, газ), сельскохозяйственное производство, в том числе выращивание злаковых культур (пшеница, гречиха). Это является обоснованием нахождения на флаге пламени и снопа злаковой культуры — пшеницы.

Синий цвет (лазурь) означает великодушие, честность, верность и безупречность, возвышенность устремлений, честь, славу, преданность, бессмертие. Также синий цвет символизирует самую высокую точку равнинной части Российской Федерации — Синюю гору, входящую в состав Медведицкой гряды.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, нравственности.

Зелёный цвет символизирует надежду, изобилие, свободу, здоровье, природу, радость.

История 
Первый флаг Жирновского муниципального района был утверждён 1 августа 2007 года, решением Жирновской районной думы № 30/155-Д.

Описание 
«Полотнище, ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Жирновского муниципального района в белом, чёрном, жёлтом, красном, синем и зелёном цветах.

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны».

Обоснование символики 
Пятнадцать колосьев пшеницы — по числу городских и сельских поселений муниципального района. Колос символ достатка.

Пламя (огонь) символ полезного ископаемого (газа).

Полосы белого и чёрного цвета символ полезных ископаемых: мела, песка, глины, известняка, нефти.

Жёлтый цвет (золото) — богатство, справедливость и великодушие.

Зелёный цвет — символ надежды, радости, изобилия.

Синий цвет — символ красоты, мягкости и величия.

Красный цвет — достоинство, сила, могущество, благочестие, умеренность, щедрость.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением пламени
Флаги с изображением снопа